Come sostantivo:
 Eccentrico (in astronomia greca) – un'orbita il cui centro non coincide col centro della Terra
Eccentrico – componente meccanico
Eccentrico – album di Gigi Finizio
Come aggettivo:
Eccentricità – parametro di una sezione conica
Eccentricità orbitale – in astrodinamica
Eccentricità di un grafo – nella teoria dei grafi

Pagine correlate 
Eccentricità